Carteira Nacional de Habilitação, carteira de motorista
CNH Industrial, conglomerado ítalo-estadunidense de tratores
CNH Global, subsidiária da CNH Industrial

Ver também

Desambiguações de siglas